Der Name Ardon steht für:

 eine Gemeinde im Kanton Wallis, Schweiz: Ardon VS
 eine Gemeinde im Département Jura, Frankreich: Ardon (Jura)
 eine Gemeinde im Département Loiret, Frankreich: Ardon (Loiret)
 eine Gemeinde im Provinz León, Spanien: Ardón
 eine Ortschaft in der Gemeinde Châtillon-en-Michaille im Département Ain, Frankreich
 einen Ort in Russland: Ardon (Nordossetien)
 einen Ort bei León in Spanien: Ardón
 einen Ort in Iowa, USA: Ardon (Iowa)
 einen Fluss im Kaukasus: Ardon (Fluss)
 einen Fluss in Frankreich, Nebenfluss der Ailette: Ardon (Ailette)
 eine männliche biblische Person, siehe Liste biblischer Personen/A
 Ardon Park, Park im Rock County, Wisconsin

Personen:
 Mordecai Ardon (* 1896 als Max Bronstein; † 1992), israelischer Künstler